Пётр Васи́льевич Ивано́в:

 Иванов, Пётр Васильевич (1837—1931) — украинский этнограф.
 Иванов, Пётр Васильевич (1857—?) — российский военачальник, контр-адмирал, участник Цусимского сражения.
 Иванов, Пётр Васильевич (1912 — ?) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.